Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Pigłowski – polski działacz opozycji
 Jacek Pigłowski – polski inżynier chemii
 Władysław Pigłowski – polski lekarz wojskowy
 Władysław Pigłowski – polski rolnik, działacz niepodległościowy